Стшелецкий () — польская фамилия:

Фамилия
 Стшелецкий, Павел Эдмунд (1797—1873) — польский путешественник, географ и геолог.
 Стшелецкий, Феликс (1823—1883) — польский учёный-физик, педагог, ректор Львовской политехники.

Прочее
 Стшелецкий — повят (район) в Польше, входит в Опольское воеводство.
  — национальный парк на о. Тасмания (Австралия).